Okręty US Navy o nazwie USS  "Peoria", pochodzącej od miasta Peoria:
 Pierwszy "Peoria" był bocznokołowym parowcem, który był w służbie w 1867.
 Drugi "Peoria" (1898)
 Trzeci "Peoria" (PF-67) był fregatą typu Tacoma, który był w służbie w latach 195 - 1946. Następnie służył w Marynarce Kubańskiej do 1975.
 Czwarty "Peoria" (LST-1183) był okrętem desantowym czołgów typu Newport, który był w służbie w latach 1970 - 1994. Zatopiony jako okręt cel w 2004.
Peoria